Plaats in Indonesië
 Pesarean (Adiwerna), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pesarean (Pagerbarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java